Storrer ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Storrer (* 1972), Schweizer Musikproduzent und Rapper, siehe Lexx (Musiker)
 Angelika Storrer (* 1958), deutsche Sprachwissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Autorin
 Peter Storrer (1928–2016), Schweizer Bildhauer